Muzajos – muzyk w mitologii greckiej, syn Metiona, 
 Muzajos – poeta bizantyński z drugiej połowy V wieku.